Municipio de Breitung puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Breitung (condado de Dickinson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Breitung (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis